WGA steht für:
 Bildauflösung, eigentlich WVGA
 Wärmegewöhnungsanlage, Anlage zur Wärmegewöhnung von Feuerwehr-Einsatzkräften
 Wheat Germ Agglutinin, Protein, das spezifisch bestimmte Zuckermoleküle bindet
 Williams Gateway Airport, siehe Phoenix-Mesa Gateway Airport
 Windows Genuine Advantage, Echtheitsprüfung der Softwarelizenz von Microsoft
 Writers Guild of America, gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehindustrie der USA
 Flughafen Wagga Wagga (IATA-Code)

WGA